Cukr může být:
 Cukr – přírodní sladidlo, chemicky sacharóza
 Kostkový cukr
 Homole cukru
 obecně sacharidy, skupina látek s podobnými vlastnostmi:
 Sacharóza, látka, kterou se obvykle sladí potraviny.
 Glukóza, hroznový cukr
 Fruktóza, ovocný cukr
 Laktóza, mléčný cukr
 Maltóza, sladový cukr
 Xylóza, dřevný cukr
 Invertní cukr, potravinářské sladidlo
 Xylitol, březový cukr
příjmení osob
 Josef Cukr (1917–2014) – český katolický kněz, jezuita
 Václav Cukr (1913–1989) – nadporučík letectva, příslušník 310., 43. a 253. perutě, tajemník Svazu letců RČS
ostatní
 Cukr (film) – francouzský film z roku 1978

Související články 
 Náhradní sladidlo
 Cukrovar
 Cukrářství
 Cukrovarnictví
 Cukrová třtina
 Cukrová řepa
 Cukrovinka
 Cukrová vata
 Diabetes mellitus (cukrovka)
 Cukrák – lidový název pro kopec Kopanina s vysílačem Cukrák

Externí odkazy